Informacja analogowa – informacja niezmieniona na postać cyfrową, niesiona przez płynnie zmieniający się sygnał.

Zobacz też 
 komputer analogowy
 sygnał analogowy

Informacja
Typy danych